Александр Тарнавский
 Тарнавский, Александр Георгиевич (род. 1960) — российский политик, депутат Государственной думы (2012—2016).
 Тарнавский, Александр Григорьевич (род. 1977) — молдавский политик, председатель Народного собрания Гагаузии (с 2017).